Mühlhofen ist:

in Deutschland
 ein Ortsteil von Billigheim-Ingenheim im Landkreis Südliche Weinstraße in Rheinland-Pfalz, siehe Mühlhofen (Billigheim-Ingenheim)
 ein Ortsteil von Uhldingen-Mühlhofen im Bodenseekreis in Baden-Württemberg, siehe Mühlhofen (Uhldingen-Mühlhofen)

in Österreich
 die Katastralgemeinde Mühlhofen (Gemeinde Weinburg) in Niederösterreich

Siehe auch:
 Mühlhof
 Mühlhofer